Folkert Haanstra (1884-1966), Nederlands kunstenaar
 Folkert Haanstra (1920-1985), Nederlands kunstenaar, zoon van bovenstaande
 Folkert Hendrik Haanstra, 1951, hoogleraar